Lány può riferirsi a diversi toponimi della Repubblica Ceca:
Lány, comune del distretto di Chrudim, nella regione di Pardubice
Lány, comune del distretto di Havlíčkův Brod, nella regione di Vysočina
Lány, comune del distretto di Kladno, in Boemia Centrale
Lány u Dašic, comune del distretto di Pardubice, nella regione di Pardubice